Зангиланское сражение или Бои за Зангилан — боевые действия, начатые 18 октября 2020 года вооружёнными силами Азербайджана с целью освобождения Зангиланского района,  оккупированного ВС Армении в 1993 году. Бои за Зангилан велись под командованием пограничных войск вооружённых сил Азербайджана благодаря чему город Зангилан был освобожден в короткие сроки.

История 
Зангиланский район был оккупирован ВС Армении 30 октября 1993 года. На момент оккупации область состояла из 1 города, 5 поселков и 79 деревень.

В ходе Второй карабахской войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, сокрушительный удар по силам противника в Джебраильском районе, расположенном восточнее Зангиланского района, и освобождение от оккупации более 30 населенных пунктов позволили азербайджанским вооруженным силам выйти к административным границам Зангиланского района.

Сражения 
20 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего обращения к народу объявил, что города Зангиланского района Хавали, Зарнали, Мамедбейли, Гекари, Шарифан, Биринджи Муганлы и Зангилан освобождены от оккупации.

Итог 
В результате Зангиланского сражения 1 город, 4 поселка и 49 сел Зангиланского района были освобождены от оккупации вооруженными силами Азербайджана . Населённые пункты, освобожденные от оккупации:

 Город: г. Зангилан (20.10);

 Населенные пункты: поселок Гекари (20.10);  поселок Миндживан (21.10);  поселок Агбанд (22.10);  поселок Бартаз (09.11); 

 Села: Хавали, Мамедбейли, Муганлы, Шарифан и Зарнали (20.10); Бабайлы, Бахарлы, Джахангирбейли, Хаджалли, Ичери Мушлан, Маликли, Кираг Мушлан, Сарил, Турабад, Третий Агалы, Удгун, Хумарлы и Хурама (21.10);  Бартаз, Чопадаре, Даллекли, Амирханлы, Генлик, села Зангилан, Коллугишлак, Малаткешин, Гарадаре, Гаргулу, Татар, Тири и Велигулубейли (22.10);  Мирзахасанлы и Ванадлы (23.10);  Первый Алибейли, Второй Алибейли, Рабанд и Еникенд (26.10);  Первый Мастер и Второй Мастер (28.10);  Аладдин и Вейнали (30.10);  Великий Гилатах и Дера Гилатах (02.11);  Мешадиисмаиллы и Шафибейли (04.11);  Бешдели (07.11);  Искандербейли, Карагёз и Собу (09.11);

Источники 

2020 год в Азербайджане
Карабахский конфликт
Карабахская война
Зангеланский район
2020 год в Армении